Pétur Pétursson (vescovo) – Vescovo islandese (fl. 1866-1889)
Guðlaugur Pétur Pétursson – Calciatore islandese (1959 – )